Bold steht für:

 Bold (Band), US-amerikanische Hardcore-Punkband
 DJ Bold, australischer Techno-DJ und -Produzent
 Bold (Täuschkörper), eine Abwehrwaffe deutscher U-Boote
 Bold (Botoșani), Dorf im Kreis Botoșani, Rumänien

Bold ist der Familienname folgender Personen:
 Adolfo J. de Bold (1942–2021), argentinisch-kanadischer Pathologe und Physiologe
 Emily Bold (* 1980), deutsche Autorin
 Felix Bold (* 1988), deutscher Schauspieler
 Gerhard Bold (* 1955), deutscher Fußballspieler
 Nomin Bold (* 1982), Malerin
 Peter Bold (* 1978; eigentlich Peter Kühn), deutscher Zauberkünstler und Bariton
 Thomas Bold (* 1961), deutscher Politiker (CSU)

Bold ist der Vatersname (oder teil davon) folgender mongolischer Personen:
 Boldbaataryn Bold-Erdene (* 1983), mongolischer Mountainbike- und Straßenradrennfahrer
 Boldyn Bjambadordsch (* 1991), mongolischer Skilangläufer
 Boldyn Dschawchlantögs (* 1964), mongolischer Ringer
 Boldyn Sansarbileg (* 1976), mongolischer Shorttracker
 Chasch-Erdene Bold (* 1987), mongolischer Fußballschiedsrichter

bold (englisch „fett“) steht für:
 Fettschrift, eine Schriftstärkeklasse, siehe Schriftschnitt

BOLD steht als Abkürzung für:
 blood oxygen level dependent, siehe BOLD-Kontrast
 Barcode of Life Data System mit BOLD Taxonomy Browser, öffentliche Datenbank des iBOL International barcode of life project.

Siehe auch:
 Boldt
 Bolt
 Polt

Abkürzung